Brown Girl in the Ring (ang. 'brązowa dziewczyna w kręgu')
 Brown Girl in the Ring – dziecięca zabawa z Jamajki,
 Brown Girl in the Ring – wywodząca się z Jamajki piosenka dziecięca nagrana przez Boney M., Raffi, The Wiggles i Dan Zanes,
 Brown Girl in the Ring (W kole stań, dziewczyno) – powieść autorstwa Nalo Hopkinson,
 Brown Girl in the Ring – autobiografia kanadyjskiego polityka Rosemary Brown.